Браччо да Монтоне (Браччио) (), известен также как Браччо Фортебраччио, имя при рождении Андреа Фортебраччио (; ,  — , ) — итальянский кондотьер.

Принц Капуи, граф Фоджии и Монтоне, сеньор Арчевии, Ассизи, Каннары, Кастель-Болоньезе, Кастель-Сан-Пьетро-Терме, Чинголи, Читта-делла-Пьеве, Читта-ди-Кастелло, Гуальдо-Каттанео, Гуальдо-Тадино, Джези, Медичины, Монтекассиано, Нарни, Ночера-Умбра, Орте, Орвьето, Остра Ветере, Перуджи, Пьеве ди Ченто, Рьети, Сан Джемини, Сассоферрато, Спелло, Сполето, Терамо, Терни и Тоди. Губернатор Болоньи, ректор Рима, великий коннетабль неаполитанского королевства.

Он был соперником Муцио Аттендоло Сфорца, оба погибли в 1424 году, оставив своим сыновьям в наследство фамильные распри.

В 1416 году Браччио стал правителем Перуджи и некоторое время управлял городом Римом. Он был убит при осаде Л’Акуилы.

Литература 
 
 Ariodante Fabretti, Biografie dei capitani venturieri dell’Umbria, scritte ed illustrate con documenti, Montepulciano, Angiolo Fumi Tipografo, 1842.

Гонфалоньеры (Капитан-генералы) Церкви
Кондотьеры